Фемили Съркъл Къп е професионален турнир по тенис, част от веригата на Женската тенис асоциация, провеждан ежегодно от 1973 г. насам. Състезанието се провежда на зелените кортове в Даниъл Айлънд Тенис Сентър в Чарлстън, Южна Каролина, САЩ.

От създаването си до 2000 турнирът се провежда в Сий Пайнс Плантейшън на остров Хилтън Хед, с изключение на 1975 и 1976 г., когато е организиран на остров Амелия, Флорида. Премества се окончателно в Чарлстън през 2001 г.

Спада към турнирите от I категория на WTA Тур.

 Любопитно е, че само четири от шампионките на сингъл никога не са печелили турнир от Големия шлем. Това са Розмари Касалс, Аманда Кьотцер, Надя Петрова и Йелена Янкович.

Финалите през годините

Сингъл

Двойки

Външни препратки 
  Официален уебсайт
  Профил на турнира в сайта на WTA Тур

 
Турнири по тенис на клей корт